Анхель Луис Винья Берланга (; род. 24 февраля 1987 года) — испанский футболист, защитник и капитан новозеландского ФК «Окленд Сити».

Окленд Сити 
Берланга подписал контракт с «Окленд Сити», в 2010 году, присоеденившись к тренеру-соотечественнику Рамону Трибульетчу.

Карьера

Достижения 
 — Чемпион Новой Зеландии (2014, 2015) 
 — Вице-чемпион Новой Зеландии (2011) 
 — Обладатель Кубка ОФК (2011, 2012, 2014, 2015)

 — Обладатель Кубка Новой Зеландии (2011, 2013) 
 — Бронзовый призёр Клубного чемпионата мира (2014)

Личные достижения 
Футболист года в Новой Зеландии (2011, 2012)

Ссылки 
 Анхель Берланга на сайте ФК «Окленд Сити»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Окленд Сити»
Игроки ФК «Спортинг Клуб де Гоа»